Montaño pode referir-se a:

 Eliodoro Villazón Montaño, antigo presidente da Bolívia.
 Johnnier Montaño, jogador colombiano de futebol.

Ver também
 Montano (desambiguação)

Desambiguação